Соледад Ерера има више значења:

 Соледад Ерера (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Соледад Ерера, Сабинос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику